Kimball Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kimball Township (Michigan)
 Kimball Township (Minnesota)
 Kimball Township (South Dakota)